Elbląg – miasto
Stacje kolejowe
 Elbląg (stacja kolejowa)
 Elbląg Miasto
 Elbląg Most Zwodzony
 Elbląg Zdrój
 rzeka Elbląg

Zobacz też Elbing